Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась через розтягнення в нижній частині спини.

Кім Клейстерс виграла титул, у фіналі перемігши Даніелу Гантухову з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1=Чвертьфінал
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Марія Шарапова
| RD1-score1-1=
| RD1-score1-2=
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=9
| RD1-team2= Даніела Гантухова
| RD1-score2-1=w/o
| RD1-score2-2=
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Олена Дементьєва
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=Q
| RD1-team4= Татьяна Гарбін
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5=5
| RD1-team5= Кім Клейстерс
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Надія Петрова
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=2
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=13
| RD1-team7= Франческа Ск'явоне
| RD1-score7-1=7
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8= 
| RD1-team8= Кончіта Мартінес
| RD1-score8-1=5
| RD1-score8-2=4
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=9
| RD2-team1= Даніела Гантухова
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Олена Дементьєва
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=5
| RD2-team3= Кім Клейстерс
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=13
| RD2-team4= Франческа Ск'явоне
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=4
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=9
| RD3-team1= Даніела Гантухова
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=1
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=5
| RD3-team2= Кім Клейстерс
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 

| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= М Шарапова
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=7
| RD3-seed02=16
| RD3-team02=
| RD3-score02-1='''6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=5

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=9
| RD3-team04=

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
http://www.itftennis.com/procircuit/tournaments/women's-tournament/info.aspx?tournamentid=1100012537&event= 
http://www.wtatennis.com/SEWTATour-Archive/Archive/Draws/2005/805.pdf 

2005
JP Morgan Chase Open